Bat (mitologija), egipatska božica koja u ranoj egipatskoj mitologiji predstavlja personifikaciju svemira i Mliječne staze.
 bat je općenito palica, štap, batina, tučak u zvonu, njihalo.
 bat je prastara hrvatska riječ za oruđe (malj, kijača) i oružje (topuz). Kao palica ili žezlo označava i simbol vladarske moći ili sudbene vlasti.
 bat (alat) ili malj je mehanički čekić za strojno kovanje, za koji se ne koristi ljudska (ručna) snaga, već snaga strojeva, koja ga podiže na neku visinu, da bi slobodnim padom (gravitacija) udario u radni komad ili otkovak.

Izvori